Desa Sinargalih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sinargalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,31), Jawa Barat, 
 Desa Sinargalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,37), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar